Badile Lubamba – ex calciatore svizzero di origine congolese
 Placide Lubamba Ndjibu – vescovo congolese
 Sylvie Lubamba – showgirl italiana di origine congolese